Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Houston 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Billie Jean King e Ilana Kloss che hanno battuto in finale Betty Stöve e Wendy Turnbull 3–6, 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Billie Jean King /  Ilana Kloss (campionesse)
 Betty Stöve /  Wendy Turnbull (finale)

 Sue Barker /  Ann Kiyomura (primo turno)
 Laura duPont /  Pam Shriver (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Houston 1980